El término benchmark (en inglés, cota, la altura que presenta un punto sobre un plano horizontal que se usa como referencia) hace referencia a varios artículos:

Negocios y finanzas
 Benchmarking, en negocios o finanzas, referencia que se usa para hacer comparaciones;

Ciencias y tecnología
 Benchmark (informática), técnica utilizada para medir el rendimiento de un sistema o componente del mismo:
 Benchmark (geología);
 Benchmark (tecnología);

Además
 Benchmark (sello musical);